Les Lorenzetti sont deux frères, peintres siennois de la pré-Renaissance :
 Pietro Lorenzetti (ou Pietro Laurati) (1280 - 1348) 
 Ambrogio Lorenzetti (vers 1290 - 1348)

Peintre italien de la pré-Renaissance
Patronyme italien